Матвей Маркович Зайцев () — русский художник.

Биография 
Учился в Киевской рисовальной школе в начале 1890-х годов, затем — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (с 1899 года) у Валентина Серова, с 1904 года — в Академии художеств, но оставил её и продолжил обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

В выставках участвовал с 1900 года. С 1903 года — экспонент, с 1914 — член Товарищества передвижных художественных выставок.

В 1922—1927 годах — член Ассоциации художников революционной России, Объединения художников-реалистов (1927—1930).

Творчество 

Работал в портретном и бытовом жанрах, исполнял также пейзажи.

Картины Зайцева имеются в музеях Козьмодемьянска, Курска, Пскова, Твери. В Псковской картинной галерее есть работа художника «Портрет В. А. К.» (1912 год).

Ссылки 
 
 ЗАЙЦЕВ Матвей Маркович
 «Мужской портрет»
 «Женский портрет», 1913
 «Екатерининская комиссия 1767 года»

Художники России XIX века
Художники России XX века
Передвижники